Печу́раны () — деревня в Копыльском районе Минской области Белоруссии. Входит в состав Потейковского сельсовета.

Расположена в 11 км северо-западнее районного центра города Копыль, южнее автомобильной дороги Осиповичи — Барановичи. Население — 142 жителя (1997).

История 
В XIX — начале XX века деревня входила в состав Телядовической волости Слуцкого уезда Минской губернии, принадлежала княжескому роду Радзивиллов.

В 1909 году насчитывала 69 дворов, 810 жителей.

В 1917 году в деревне было открыто земское народное училище, которое затем было переделано в советскую начальную школу.

В конце 1920-х годов в деревне возник колхоз «Колас». В 1933 году в деревне была ветряная мельница, кузница.

Во время немецкой оккупации 1941—1944 годы деревня находилась в партизанской зоне. На фронтах Великой Отечественной Войны погиб и пропал без вести 21 уроженец деревни.

Достопримечательности 
 Деревню окружают урочища Дуброва (местные жители называют Выжар) и Кадное.
 На территории деревни находится старинное заброшенное кладбище. В здании бывшей начальной школы находится сельский клуб и библиотека.
 В 1919—1921 года в деревенской школе преподавал известный впоследствии деятель Русской православной церкви, архиепископ Чебоксарский и Чувашский Вениамин.

См. также 
 Потейковский сельсовет
 Копыльский район

Примечания

Ссылки 
 Копыльский райисполком 
 Населённые пункты Республики Беларусь

Населённые пункты Копыльского района